Пётр Романович Никитенко — советский военный деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1920 году в селе Омельковщина Хойникского района Гомельской области Белоруссии. Член КПСС с года.

С 1938 года — на военной службе. В 1938—1991 гг. — красноармеец, участник советско-финской войны, преподаватель тактики на курсах младших офицеров, участник Великой Отечественной войны, начальник штаба артиллерийского дивизиона, начальник разведки артиллерийской бригады, артиллерийской дивизии, преподаватель артиллерийской разведки в Высшей артиллерийской штабной школе, заместитель командир артиллерийской бригады, начальник отдела штаба артиллерии Киевского военного округа, советник при командире артиллерии Синайской армии Египта, командир ракетной бригады Киевского военного округа, начальник штаба ракетных войск и артиллерии Южной группы советских войск, начальник штаба — первый заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией Группы советских войск в Германии, начальник Казанского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск имени М. Н. Чистякова, главный военный специалист в Научно-исследовательском институте электронной промышленности (Киев).

Умер в Киеве в 2011 году.

Ссылки 
 

Генерал-лейтенанты (СССР)
Начальники военных вузов СССР
Делегаты XXVI съезда КПСС